El VI Campeonato Panamericano de Balonmano Juvenil Femenino se disputó en Cascavel, Brasil entre el 4 y el 8 de septiembre de 2007 bajo la organización de la Federación Panamericana de Handball

Grupo Único 
<center>

Resultados

Clasificación general
<center>

Referencias

Enlaces externos 
https://web.archive.org/web/20160804220038/http://www.panamhandball.org/

Campeonato Panamericano de Balonmano Femenino
Balonmano en 2007
Deporte en Brasil en 2007
Balonmano en Brasil